Carnivore (software), een computersysteem van de FBI om e-mailverkeer te onderscheppen;
Carnivore (band), een thrashmetal-band uit New York.
De Engelse en Franse term voor carnivoor